

Бодзаново — село в гміні Хоцень Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бодзаново — село в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бодзаново — село в гміні Добре Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства